Камушки — строящийся остановочный пункт на соединительной ветви Киевского и Смоленского направлений МЖД в Москве. Войдёт в состав линии МЦД-4 Московских центральных диаметров. Будет иметь пересадку на станцию МЦК «Деловой центр» и станцию метро «Международная». Завершить строительство планируется в сентябре 2023 года.

Строительство 
Подготовительные работы на месте будущего остановочного пункта начались ещё в декабре 2018 года. О начале строительства станции было официально объявлено 26 февраля 2020 года.

Описание 
Остановочный пункт будет расположен на высокой эстакаде, высота которой в наивысшей точке будет достигать 35 м, и будет включать в себя две боковые платформы. Будут построены крытые переходы на станцию МЦК «Деловой центр» и станцию метро «Международная», а также будет организован переход на платформу Тестовская Смоленского направления. Сооружение будет оформлено в современном стиле.

Примечания

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы
 Соединительная ветвь начнётся на Поклонной

Строящиеся и проектируемые железнодорожные станции и платформы Москвы
МЦД-4